Botryobasidium arachnoideum ist eine Ständerpilzart aus der Familie der Traubenbasidienverwandten (Botryobasidiaceae). Sie bildet resupinate, spinnwebartige Fruchtkörper aus, die auf Totholz von Chinesischen Hemlocktannen wachsen. Das Verbreitungsgebiet von Botryobasidium arachnoideum umfasst Taiwan. Eine Anamorphe der Art ist nicht bekannt.

Merkmale

Makroskopische Merkmale 
Botryobasidium arachnoideum besitzt weiße, gespinstartige und dünne Fruchtkörper, die resupinat (also vollständig anliegend) auf ihrem Substrat wachsen und unter der Lupe leicht netzartig erscheinen.

Mikroskopische Merkmale 
Wie bei allen Traubenbasidien ist die Hyphenstruktur von Botryobasidium arachnoideum monomitisch, besteht also ausschließlich aus generativen Hyphen, die sich rechtwinklig verzweigen. Die Basalhyphen sind gelblich oder hyalin, meist 5–9 µm breit, dickwandig und nicht inkrustiert. Die 5–9 µm dicken Subhymenialhyphen sind fast hyalin und dünnwandig. Die Art verfügt wie fast alle Traubenbasidien nicht über Zystiden, allerdings über Schnallen an den meisten Septen. Die sechs- bis achtsporigen Basidien der Art wachsen in Nestern, werden 15–17 × 7–8,5 µm groß und annähernd urnenförmig. Die Sporen sind ellipsoid bis ovoid und meist 6–7 × 3–4 µm groß. Sie sind hyalin, glatt und dünnwandig.

Verbreitung 
Das bekannte Verbreitungsgebiet von Botryobasidium arachnoideum umfasst nur Taiwan.

Ökologie 
Botryobasidium arachnoideum ist ein Saprobiont, der auf dem morschen Totholz von Chinesischen Hemlocktannen (Tsuga chinensis) wächst. Die Art wurde in gemischten Wäldern mit Formosa-Tannen (Abies kawakamii) gefunden.

Systematik 
Botryobasidium arachnoideum wurde 1994 von Gitta Langer erstbeschrieben und in die Gattung Botryobasidium gestellt. Dort steht der Pilz relativ basal in einer der drei Großkladen. Die genaue Stellung der Art zeigt untenstehendes Kladogramm.

Systematische Stellung von Botryobasidium arachnoideum nach Langer (1994).

Literatur 
 

Traubenbasidienverwandte
Botryobasidiaceae